François Martin peut désigner :
 François Martin (vers 1575-vers 1631), navigateur français ;
 François I Martin, compositeur et guitariste français du milieu du XVIIe siècle ;
 François Martin (1634-1706), gouverneur français ;
 François Martin (1727-1757), compositeur français de la période classique ;
 François Martin (1729-1814), homme politique français, député aux États généraux de 1789 ;
 François Martin dit Martin de Grenoble (1761-1804), sculpteur français ;
 François Martin (1900-1964), homme politique français ;
 François Martin (1941-), écrivain français ;
 François Martin (1945-), sculpteur et peintre français ;
 François Martin (1968-), illustrateur français ;
 François Martin (19??-), guitariste et luthiste français.
 François Martin (1930-2018), réalisateur, acteur et scénariste français.

Voir aussi 
 François Filleau de Saint-Martin (1632-1695), traducteur français
 François-Jérôme Riffard Saint-Martin (1744-1814), avocat, magistrat et député français